Миму́н Азауа́г (, ; ) — немецкий футболист марокканского происхождения, полузащитник.

Клубная карьера 
Азауаг начинал карьеру во Франкфурте. Там он успел поиграть за молодёжные клубы «Франкфурта» и «Айнтрахта». В 1999 году Азауаг перешёл в «Майнц 05», за который дебютировал в августе 2001 года в матче Кубка Германии с мёнхенгладбахской «Боруссией». С сентября 2002 года Мимун стал регулярным игроком основной команды, которой помог выйти в Бундеслигу по итогам сезона 2003/04. Пропустив первые три матча сезона 2004/05, Азауаг дебютировал в Бундеслиге 11 сентября 2004 года, а 18 сентября забил мяч в лиге в ворота «Арминии» (1:1). 

В январе 2004 года Азауаг перешёл в «Шальке 04», но из-за травмы колена пропустил больше года. Мимун вернулся на поле 14 января 2005 года в товарищеском матче против «Падерборна», а 4 марта дебютировал за «Шальке 04» в Бундеслиге. 16 марта 2006 года он дебютировал в еврокубках, отыграв весь ответный матч 1/8 финала Кубка УЕФА с «Палермо» (3:0) и забив третий мяч.

Летом 2006 года Азауаг отправился за игровой практикой в аренду в «Майнц», где забил два мяча в 26 матчах сезона 2006/07. Вернувшись в «Шальке», Мимун дебютировал в Лиге чемпионов в выездном матче группового этапа с «Челси» (0:2), но не смог закрепиться в команде. В январе 2008 года Азауаг отправился в аренду в «Бохум» на вторую половину сезона. После того, как он забил три мяча и отдал шесть голевых передач в 14 матчах, летом 2008 года «Бохум» выкупил Азауага у «Шальке».

Отработав весь четырёхлетний контракт с «Бохумом», в 2012 году он перешёл в «Кайзерслаутерн». Покинув клуб в 2014 году, Азауаг полтора года оставался свободным агентом, пока в декабре 2015 года не подписал контракт с клубом «Гессен Драйайх» до конца сезона в Гессенлиге.

Карьера в сборной 
Азауаг сыграл 10 игр за молодёжную сборную Германии, но 2 октября 2009 года он принял решение играть за сборную Марокко.

Примечания 

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Майнц 05»
Игроки ФК «Шальке 04»
Игроки ФК «Бохум»
Игроки ФК «Кайзерслаутерн»